Бе́нинг () — фамилия.

Известные носители:
 Бенинг, Аннетт (род. 1958) — американская актриса.
 Бенинг, Арвид Либорьевич (1890—1943) — русский и советский учёный, гидробиолог, ихтиолог, зоолог.
 Бенинг, Владимир Евгеньевич (род. 1954) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ.
 Бенинг, Симон (1483—1561) — фламандский художник, миниатюрист и иллюстратор эпохи Возрождения.

См. также 
 Банинг
 Баннинг
 Бэннинг